Vaadhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Vaadhoo, une île de la subdivision de Gaafu Dhaalu aux Maldives ;
 Vaadhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Vaadhoo, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.